Luis de la Fuente puede referirse a:

 Luis Merlo de la Fuente (1558-1638), militar español, gobernador de Chile entre 1610 y 1611.
 Luis de la Fuente y Hoyos (1914-1972), exfutbolista mexicano.
 Luis Herrera de la Fuente (1916-2014), director de orquesta, compositor, pianista y violinista mexicano.
 Luis de la Fuente (1932-), médico cardiólogo y cirujano argentino.
 Luis Solari de la Fuente (1948-), médico y político peruano.
 Luis de la Fuente Castillo (1961-), exfutbolista y entrenador de fútbol español.

Referencias